Arezzo, une ville italienne, située en Toscane ;
 province d'Arezzo, une province italienne, située en Toscane ;
 arrondissement d'Arezzo, un ancien arrondissement français du département de l'Arno.

 Donat d'Arezzo (?-362), un saint martyr de l'Église catholique ;
 Geri d'Arezzo (1270-1339), un savant et juriste italien ;
 Griffolino d'Arezzo (?-1272), une personnalité italienne, un des personnages que l'on rencontre dans la Divine Comédie et qui se vantait d’avoir le secret de voler dans l’air ;
 Guido d'Arezzo (992-après 1033), un moine bénédictin italien, concepteur de la notation musicale par portée ;
 Montano d'Arezzo (XIIIe siècle), un peintre italien ;
 Paolo Burali d'Arezzo (1511-1578), un cardinal italien ;
 Tommasso Arezzo (1756-1833), un cardinal italien.

Voir aussi 
 Matías Arezo (2002-), un footballeur uruguayen